Nowoorschyzke (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Zentrum der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 1800 Einwohnern (2014).

Nowoorschyzke ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde. Ihr Bau wurde 1975 mit dem gleichzeitigen Bau einer Zuckerfabrik begonnen. Seit 1980 besitzt die Ortschaft den Status einer Siedlung städtischen Typs. Nowoorschyzke befindet sich im Rajon Orschyzja 37 km nördlich vom Rajonzentrum Orschyzja.
Das Oblastzentrum Poltawa liegt etwa 170 km südöstlich von Nowoorschyzke.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Orschyzja